Die Memphis Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Februar 2017 in Memphis stattfand. Das Tennisturnier war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Ersteres zählte zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Memphis und Buenos Aires solche der Kategorie ATP World Tour 250 waren.

Kei Nishikori gewann die letzten vier Ausgaben des Turniers. Im Doppel verteidigten Mariusz Fyrstenberg und Santiago González ihren Titel im Vorjahr und waren somit auch 2017 Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 642.750 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 720.410 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Februar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 75 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)